Adelajda z Saksonii-Meiningen (1792–1849) – królowa Wielkiej Brytanii
 Adelajda z Saksonii-Meiningen (1891–1971) – księżna Prus